Robert Lindley Murray – tenisista
 Lindley Murray (językoznawca) – autor gramatyki języka angielskiego